Konvex (från latin convexus "välvd", "buktig", perfekt particip av convehere "sammanföra": från com "tillsammans" och vehere "föra", "forsla"), "utåtbuktande",  motsatsen till konkav, är ett begrepp som förekommer inom många områden:
 En konvex lins är tjockare i centrum än i periferin, och kan användas som förstoringsglas.
 En konvex spegel  buktar ut mot betraktaren och vidgar synfältet.
 Ett konvext område är i geometrin ett område där alla par av punkter kan sammanbindas med en rät linje sådan att linjen tillhör området.
 En konvex funktion är ett begrepp inom den matematiska analysen.
 En konvex mängd är inom den euklidiska geometrin en mängd sådan att två godtyckligt valda punkter i mängden alltid kan förbindas med en rät linje som också ligger inom mängden.
 En konvex polygon är en polygon vars inre är en konvex mängd.
 En konvex polyeder är en polyeder vars inre är en konvex mängd.

Referenser